Darkness over Daggerford — дополнение (игровой модуль) для компьютерной ролевой игры Neverwinter Nights, разработанный компанией Ossian Studios. Модуль привносит в игру новую систему мировой карты, новую музыку и многое другое. Изначально задумывался как премиум-модуль к Neverwinter Nights, но выпуск был отменен за несколько месяцев до намеченного релиза. Ossian Studios закончила разработку и выложила модуль для бесплатного скачивания как модификация.

Геймплей 

Геймплей дополнения в общем похож на геймплей оригинальной игры. Однако, некоторые его черты такие, как карта мира или замок, который игрок мог использовать как личную базу, были разработаны специально для Darkness over Daggerford. Игрок начинает игру, имея 8-й уровень персонажа.

Ссылки 
 Страница игры  на сайте Ossian Studios
 Страница игры  на сайте Neverwinter Vault

Компьютерные игры 2006 года
Darkness over Daggerford
Игры для Linux
Игры для macOS
Игры для Windows
Дополнения к компьютерным играм